Ugrtjin (bulgariska: Угърчин) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Ugrtjin och regionen Lovetj, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia. Ugrtjin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ugrtjin är platt norrut, men söderut är den kuperad. Ugrtjin ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ugrtjin. Runt Ugrtjin är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Ugrtjin är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt Ugrtjin är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lovetj (region)